Referendum in Slovenia del gennaio 2003
Referendum in Slovenia del marzo 2003
Referendum in Slovenia del settembre 2003